Giro Rosa også kendt som Giro d'Italia Femminile er et etapecykelløb i Italien for kvinder, der arrangeres hvert år omkrring slutningen af juni og starten af juli.

Vindere

Statistik 
 Sejre efter land